

Населені пункти та їхні частини
 Подосе — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Подосе — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Подосе — частина села Бжозувка в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства

Примітки